Fütterer steht für:
 Fütterer, Bezeichnung für einen Viehfutter­händler im mittelalterlichen Wien
 Fütterer (Patrizier), ein Nürnberger Patriziergeschlecht

Fütterer oder Fuetterer ist der Familienname folgender Personen:
 Anne Fütterer (* 1964), deutsche Tänzerin und Choreografin, siehe Anna Vita
 Christine Fütterer (* 1963), deutsche Fußballspielerin
 Danny Fütterer (* 1975), deutscher Fußballspieler
 Dieter K. Fütterer (* 1938), deutscher Geologe und Polarforscher
 Heinz Fütterer (1931–2019), deutscher Sprinter
 Heribert Fütterer (1894–1963), deutscher Offizier, Fliegergeneral im Zweiten Weltkrieg
 Werner Fuetterer (1907–1991), deutscher Schauspieler

Fuetterer steht für:
 Fuetterer oder Folle Blanche, weiße Rebsorte 

Siehe auch:
 Futterer